Leakey (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Louis Leakey (1903-1972), Brits archeoloog
 Mary Leakey (1913-1996), Brits archeologe
 Richard Leakey (1944-2022), Keniaans archeoloog.